Vinca kann bedeuten:
 Vinca (Fivizzano), ein zur Gemeinde Fivizzano in den Apuanischen Alpen bei Carrara gehörendes Dorf
 die Pflanzengattung Vinca, siehe Immergrün

Vinča kann bedeuten:
 Vinča, zur Gemeinde Grocka (Serbien) gehörendes Dorf und neolithischer Fundort bei Belgrad, eponymer Fundort der
 spätneolithischen Vinča-Kultur
 und deren protoschriftlicher Vinča-Zeichen
 Institut für Nuklearwissenschaften „Vinča“, Forschungsinstitut in Vinča

Vinça kann bedeuten:
 Kanton Vinça, ein Kanton in Südfrankreich
 Vinça, eine Gemeinde in Südfrankreich (Verwaltungssitz des gleichnamigen Kantons)

Vinca ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Vinca (1878–1939), italienische Malerin